Keystone Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Keystone Building (Illinois), ID-Nr. 80001370
 Keystone Building (Minnesota), ID-Nr. 79001242
 Keystone Building (Pennsylvania), ID-Nr. 79002217